Шу́берт (, , ) — німецьке та єврейське (ашкеназі) прізвище, пов'язане з назвою професії, що походить від середньоверхньонімецького schuoch «взуття» + würhte «виробник», тобто — «швець».

Відомі носії 
 Альбрехт Шуберт (; 1886—1966) — німецький воєначальник.
 Берніс Гідуз Шуберт (; 1913—2000) — американська вчена-ботанік.
 Вільгельм Шуберт (; 1879—1972) — німецький офіцер, доктор політичних наук, генерал авіації.
 Гюнтер Шуберт (; 1898—1974) — німецький військово-морський діяч, контрадмірал крігсмаріне (1943).
 Йозеф Шуберт (; 1754—1837) — німецький композитор, скрипаль та альтист.
 Маркус Шуберт (;  1998) — німецький футболіст, воротар.
 Шуберт-Яновська Олександра Іванівна (1827—1909) — російська актриса.
 Федір Федорович Шуберт (; 1789—1865) — російський військовий діяч, геодезист і картограф, генерал від інфантерії.
 Фердинанд Шуберт (; 1794—1859) — австрійський органіст і композитор, брат Франца Петера Шуберта.
  (; 1894—1942) — чехословацький шахіст, чемпион Чехословакії (1919).
 Франц Петер Шуберт (; 1797—1828) — австрійський композитор, один із основоположників романтизму в музиці.
 Фрідрих Теодор Шуберт (, ; 1758—1825) — німецько-російський математик, астроном, геодезист і популяризатор науки. Академік Петербурзької академії наук.
 Юліус Шуберт (; 1922—1949) — чехословацький футболіст, півзахисник.

Примітки 

Прізвища від назви ремесла